Regierung Schuschnigg steht für:

 allgemein die Regierungszeit 1934–38 des Bundeskanzlers Kurt Schuschnigg 
 das Kabinett nach dem Tod Dollfuß' im Juliputsch, siehe Bundesregierung Dollfuß II/Schuschnigg I
 das Kabinett ab dem Parteienverbot Mai bis November 1936, Bundesregierung Schuschnigg II
 das Kabinett unter der erzwungenen Beteiligung der Nationalsozialisten bis Februar 1938, Bundesregierung Schuschnigg III
 das kurze Kabinett bis zum Anschluss März 1938, Bundesregierung Schuschnigg IV